POLH () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 713 амінокислот, а молекулярна маса — 78 413.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як пошкодження ДНК, репарація ДНК, синтез ДНК, реплікація ДНК, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, ДНК, іоном магнію, Шиффовими основами. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки